Karwitz ist
 der Name der Gemeinde Karwitz im Landkreis Lüchow-Dannenberg
 der ehemalige Name zweier polnischer Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern:
 Karwice (Drawsko Pomorskie) (ehemals Karwitz, Kreis Dramburg/Pommern)
 Karwice (Malechowo) (ehemals Karwitz, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch
Carwitz
Karwice